Pralesnička panamská je označení pro dva druhy žab:
 Colostethus panamansis
 Oophaga speciosa

Pralesničkovití